Reparato de Tipasa — bispo romano
 Reparato de Cartago — bispo bizantino
 Reparato (escriniário) — oficial bizantino
 Reparato (prefeito urbano) — oficial bizantino
 Reparato (homem claríssimo) — oficial ostrogótico

Desambiguações de antropônimos